Miejscowości w USA:
 Keysville – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Burke
 Keysville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Charlotte
Gminy w USA:
 Keysville (ang. Keysville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee